16 – liczba naturalna
 16 – rok naszej ery
 16 – rok przed naszą erą

Literatura 
 XVI – sonet Williama Szekspira

Muzyka 
 16 – amerykańska grupa muzyczna
 16 – album studyjny Robina
 16 – album studyjny Wejdene

Inne 
 16 (Psyche) – planetoida

Zobacz też